2008
Европско првенство у фудбалу 2008.
Ова страна приказује квалификације за Европско првенство у фудбалу 2008..

Жреб 
Репрезентације су смештане у одговарајуће шешире на основу коефицијената одређених на основу резултата квалификација за последња 2 велика турнира: Европско првенство 2004. и Светско првенство 2006. Нису узимани резултати постигнути у баражу. И следеће чињенице су узете у обзир:
 Грчка је европски шампион и смештена је у први шешир.
 Португал није играо квалификације за Европско првенство у фудбалу 2004 зато што је та земља била домаћин. Узети су у обзир резултати квалификација за СП 2006.
 Немачка није играла квалификације за Светско првенство у фудбалу 2006 зато што је та земља била домаћин. Узети су у обзир резултати квалификација за ЕП 2004.
 Казахстан није никад играо квалификације за неко европско првенство у фудбалу зато што је 2002. године примљен у УЕФА-у. Узети су у обзир резултати квалификација за СП 2006.
 Црна Гора након стицања независности није на време примљена у УЕФА-у па неће учествовати у квалификацијама.
 Србија је наследник СЦГ.

Жреб је одржан 27. јануара 2006. у Монтреу, Швајцарска.

Резиме

Групе 
Квалификације су почеле у августу 2006. године. Швајцарска и Аустрија су се аутоматски квалификовале као домаћини..

Начин квалификације је промењен у односу на прошле турнире. Победник и другопласирани из свих седам група су се аутоматски пласирали. Разлика је у томе више нема доигравања за другопласинарне у групама — они су се аутоматски квалификовали. Репрезентације које су завршиле на трећем месту нису, као раније, могле да се боре за пласман. Шест група су имале по 7 тимова, а група А 8 тимова.

Напомена:
 Репрезентације обележене зеленом бојом су се квалификовале за Европско првенство у фудбалу 2008.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Група Г

Стрелци 

Извор: УЕФА

Квалификоване репрезентације 

 Напомене:
 <div id="1">1 Коса репрезентација означава домаћина на првенству
 <div id="2">2 Подебљана година означава првака у тој години
 <div id="3">3 Као Западна Немачка
 <div id="4">4 Као Чехословачка
 <div id="5">5 Као Совјетски Савез
 <div id="6">6 Као Заједница независних држава

Спољашње везе 

Европско првенство у фудбалу 2008.